Vincze Gábor (1851–1879) levéltáros
Vincze Gábor (1910–1994) Kossuth-díjas gazdasági vezető, termelőszövetkezeti elnök
Vincze Gábor (1962) történész
Vincze Gábor (1976) kétszeres paralimpiai bronzérmes cselgáncsozó, szakedző
Vincze Gábor (1976) válogatott labdarúgó

hasonló néven
Vincze Gábor Péter (1963–) színész, operaénekes